

Patronyme 

 Famille Daru (-), administrateurs, hommes politiques ;
 Noël Daru (1729-1804), administrateur français, capitoul de Toulouse ; 
 Pierre Daru (1767-1829), homme d'État et homme de lettres français, ministre secrétaire d'État sous le Premier Empire ;
 Napoléon Daru (1802-1873), homme politique français, député, ministre des Affaires étrangères, fils de Pierre ;
 Paul Henri Daru (1810-1877), homme politique français, député.

Toponyme 

 Daru, ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Daru, ville de Sierra Leone ;
 Tolid Daru, quartier de Téhéran (Iran).

Homonymie de patronyme